Ре́йнбоу Сан Фрэ́нкс (, род. 3 декабря 1979, Торонто, Онтарио, Канада) — канадский актёр и композитор.

Ранняя жизнь 
Рейнбоу родился в Торонто в семье актёра и музыканта Дона Фрэнкса и танцовщицы Лили Фрэнкс, члена равнинного народа Кри, индейцев Канады. Он также является братом актрисы и музыканта Кри Саммерс. Есть также сводные брат и сестра от первого брака отца. Рейнбоу продюсирует хип-хоп группу известную как The Oddities. С октября 2001 года становится виджеем канадского канала MuchMusic.

Карьера 
Рейнбоу Сан Фрэнкс дебютировал в возрасте 4 лет в детском сериале «Улица Сезам» в 1983 году. Наиболее известен по роли лейтенанта Эйдена Форда в сериале «Звёздные врата: Атлантида» В 2011 году получил роль капрала Кларка в сериале «Читающий мысли».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Блог Рейнбоу Сан Фрэнкса
 Интервью на GateWorld о его роли в телесериале «Звёздные врата: Атлантида»
 The Oddities на MySpace

Киноактёры Канады